Michael Kay peut désigner :
 Michael Kay (1961-), commentateur sportif américain ;
  (1951-), personnalité américaine du monde de l'informatique ;
 Michael Kay (1989-), joueur de football anglais ;
 Michael Kay (1981-), joueur de cricket anglais.

Sources